Жапура:

 Жапура — река в Колумбии и Бразилии.
 Жапура — микрорегион в Бразилии.
 Жапура — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Жапура — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.